Eldon steht für:

 Eldon (Vorname), männlicher Vorname
 Eldon Autokits, britischer Automobilhersteller

Eldon ist der Familienname folgender Personen:
 Christopher Eldon (* 1985), bahamaischer Tennisspieler
 Kevin Eldon (* 1960), britischer Komiker
 Michael Hartley Eldon (1931–2011), bahamaischer Bischof

Eldon ist der Name folgender Orte

im Vereinigten Königreich:
 Eldon (County Durham)
 Eldon Lane
 Old Eldon

in den Vereinigten Staaten:
 Eldon (Iowa), im Wapello County
 Eldon (Missouri), im Miller County
 Eldon (Nebraska), im Clay County – nicht mehr existent
 Eldon (Ohio), im Guernsey County – nicht mehr existent
 Eldon (Oklahoma), im Cherokee County
 Eldon (Texas), im Harris County
 Eldon (Washington), im Mason County
 Eldon Knolls, im Pittsylvania County, Virginia

weitere geographische Objekte:
 Eldon Lake, See im Hamilton County, New York
 Eldon Range, Gebirgszug im Südwesten von Tasmanien
 Eldon River, Nebenfluss des King River, Tasmanien

im NRHP gelistete Objekte:
 Eldon Carnegie Library, in Eldon, Iowa, ID-Nr. 83004727
 Eldon Carnegie Public Library, in Eldon, Iowa, ID-Nr. 96000604
 Eldon-Wall Terrace Site, in Westvaco, Wyoming, ID-Nr. 85003223

Siehe auch:
 Earl of Eldon
 Elden
 Elton